Football à 7 peut désigner :
 Football à 7 (valide), sport dérivé du football, pratiqué par sept sportifs valides.
 Football à 7 (sport adapté), football pratiqué par les sportifs présentant un handicap mental.

Sport dérivé du football